Электрификация Советского Союза — процесс масштабного развития энергетики, сопутствующих инфраструктур и, в связи с этим, экономики в целом, происходивший в России и далее в СССР в 1920—1930 годах (см. ГОЭЛРО).

Кроме того, этот термин может означать:
 «Электрификация Советского Союза» () — опера британского композитора Н. Осборна по мотивам двух произведений Б. Пастернака: «Повести» и романа в стихах «Спекторский» (написана в 1986, премьера — в 1987).